Apoo steht für:
 Chui-Apoo († 1851), ein chinesischer Pirat
 Apoo-Festival, ein Festival in Ghana

Siehe auch:
 Apo